Strigl ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Strigl (* 1964), österreichische Literaturwissenschaftlerin
 Hans Strigl (1897–1956), österreichischer Maler

 Theres Strigl (1824–1908), österreichische Malerin

Siehe auch:
 Strigel
 Striegel